|-
| 28401 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28402 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28403 - || 1999 TY || 1 octombrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 28404 - ||  || 1 octombrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, 
|-
| 28405 - ||  || 10 octombrie 1999 ||  || T. Urata
|-
| 28406 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28407 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28408 - ||  || 2 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28409 - ||  || 3 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28410 - ||  || 8 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 28411 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28412 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 28413 - ||  || 30 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 28414 - ||  || 31 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 28415 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28416 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28417 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28418 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28419 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28420 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28421 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 28422 - ||  || 13 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 28423 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28424 - || 1999 XA || 1 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28425 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28426 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28427 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28428 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28429 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28430 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 28431 - ||  || 13 decembrie 1999 ||  || 
|-
| 28432 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28433 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28434 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28435 - ||  || 13 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 28436 - ||  || 7 decembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 28437 - ||  || 31 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28438 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28439 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28440 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28441 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28442 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28443 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28444 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28445 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28446 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28447 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28448 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28449 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28450 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28451 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28452 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28453 - ||  || 6 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28454 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28455 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28456 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28457 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28458 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28459 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28460 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28461 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28462 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28463 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Farpoint || Farpoint
|-
| 28464 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28465 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28466 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28467 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28468 ||  || 12 ianuarie 2000 ||  || 
|-
| 28469 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28470 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28471 - ||  || 27 ianuarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28472 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28473 - ||  || 31 ianuarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28474 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28475 - || 2000 CU || 1 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 28476 - ||  || 2 februarie 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 28477 - ||  || 5 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28478 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28479 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28480 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28481 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28482 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28483 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28484 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28485 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28486 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28487 - ||  || 5 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28488 - ||  || 5 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28489 - ||  || 5 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28490 - ||  || 5 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28491 - ||  || 5 februarie 2000 || Farpoint || Farpoint
|-
| 28492 Marik ||  || 1 februarie 2000 ||  || JAS, , K. Sziládi
|-
| 28493 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28494 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28495 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28496 - ||  || 1 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28497 - ||  || 1 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 28498 - ||  || 7 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28499 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 28500 - ||  || 10 februarie 2000 ||  || K. Korlević
|-